A II. Ferdinánd uralkodói nevet az alábbiak viselték:
 II. Ferdinánd leóni király (1137–1188)
 II. Ferdinánd aragóniai király, szicíliai király (1452–1516) – III. Ferdinánd néven nápolyi király, V. Ferdinánd néven kasztíliai király
 II. Ferdinánd nápolyi király (1467–1496)
 II. Ferdinánd osztrák főherceg, Tirol grófja (1529–1595)
 II. Ferdinánd magyar király, német-római császár és cseh király (1578–1637)
 II. Ferdinánd toszkánai nagyherceg (1610–1670)
 II. Ferdinánd nápoly–szicíliai király (1810–1859)
 II. Ferdinánd portugál király (1816–1885)

de:Liste der Herrscher namens Ferdinand#Ferdinand II.
eo:Ferdinando (regantoj)#Ferdinando la 2-a